Bob Morane (1998) – francusko-kanadyjski serial animowany dawniej emitowany w Polsce na kanale Canal+.

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998